Herring se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jon L. Herring
 Brenda J. Herring